Pusterla ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Pusterla († 1457), italienischer Apostolischer Protonotar und Bischof von Como
 Fabio Pusterla (* 1957), Schweizer Dichter, Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker
 Irene Pusterla (* 1988), Schweizer Leichtathletin
 Martino Pusterla († 1460), italienischer Bischof von Como